Heino (né en 1938) est un chanteur allemand

Heino est aussi un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Christopher Heino-Lindberg (né en 1985), joueur suédois de hockey sur glace
Eetu Heino (né en 1988), joueur finlandais de badminton
Hermann Heino Heine (1923-1996), botaniste sud-africain
Henri Heino (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1918-2001), homme militaire finlandais
 (1915-1995), artiste céramiste américain

Raimo Heino (1932-1995), artiste finlandais
Viljo Heino (1914-1998), athlète finlandais spécialiste en 10 000 mètres
 (1910-1995), artiste céramiste américaine

Prénom
 (1912-1990), coureur cycliste danois
Heino Eller (1887-1970), compositeur et pédagogue estonien
Heino Enden (né en 1959), joueur et entraineur soviétique de basket-ball
Heino Ferch (né en 1963), acteur allemand
Heino Heinrich von Flemming (1632-1706), général de Brandebourg-Prusse
 (né en 1945), chimiste en chimie organique allemand
 (né en 1954), travailleur social estonien
 (né en 1947), joueur danois de football
Heino von Heimburg (1889-1945), militaire de sous-marins allemand
 (né en 1979), joueur danois de handball
 (1885-1957), compositeur et pianiste finlandais
 (né en 1933), homme politique estonien
 (né en 1984), joueur sud-africain de cricket
Heino Kruus (1926-2012), joueur soviétique de basket-ball
 (1941-2020), sprinteur céiste estonien
 (1922-2006), athlète estonien en décathlon
 (1922-1990), acteur estonien
Heino Meyer-Bahlburg (né en 1940), psychologue et professeur allemand
Heino Pulli (1938-2015), joueur finlandais de hockey sur glace
Heino Puuste (né en 1955), athlète estonien en lancer du javelot
 (1894-1946), militaire allemand
 (1835-1913), architecte allemand
Heino Senekal (né en 1975), joueur namibien de rugby
Heino Veskila (1918-1941), joueur soviétique de basket-ball
 (1923-2015), joueur allemand de hockey sur gazon

Toponyme

Heino, village de l'Overijssel

Voir aussi
Heinō bunri, règlement japonais concernant les samouraïs

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom